Droga I/54 – droga krajowa w południowo-wschodnich Czechach
 Droga I/54 – droga krajowa I kategorii na Słowacji łącząca czeską arterię nr 54 z miastem Nové Mesto nad Váhom